Termenul „Westfalia” se poate referi la:

 Westfalia (Westfalen) provincie din Germania
 Provincia Westfalia provincie din Prusia
 Westfalia (Brazilia) localitate în Brazilia